Анастасия Алексеевна Харгина (род. 21 мая 1996 года, Нижний Новгород) — российская ватерполистка, подвижный нападающий. Трёхкратный призёр чемпионата России в составе «Спартак-Волгоград».

Биография 
Родилась 21 мая 1996 года в Нижнем Новгороде.

Выступала за юниорскую и молодёжную сборные команды России. Кандидат в сборную России.

В 2017 году получила звание «Мастер спорта России по водному поло».

Выступала за клубы:
 «Олимп» (Нижний Новгород) (2011—2014)
 «Спартак-Волгоград» (Волгоград) (2015—2017)
 «Штурм-2002» (Руза) (2018—)

Достижения 
 Двукратный серебряный призёр чемпионата России (2015, 2017)
 Бронзовый призёр чемпионата России (2016)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации водного поло России

Ватерполисты России